Verschleierung steht für:
 Bedecken des Kopfes oder des Körpers mit einem Schleier
 Obfuskation (Software), die Verschleierung von Programmcode in der Informatik
 Verwischung von Spuren als Anschlussdelikt:
 Verschleierung einer Straftat, siehe Strafvereitelung
 Verschleierung der Herkunft von Vermögenswerten, siehe Geldwäsche
 Verschleierung von Schriftinhalt durch ein Briefkuvert mit innenliegender gemusterter Bedruckung

Siehe auch:
 Verschlüsselung